Ambohimanambola (Analamanga) ;
 Ambohimanambola, une commune urbaine malgache, située dans la partie centrale de la région de Vakinankaratra.